Neil Murray (1950-), un bassiste britannique, membre de Whitesnake, Gary Moore Band, Vow Wow, Black Sabbath... ;
Neil Murray (1956-), un musicien australien ; 
Neil Murray (1973-), un footballeur écossais;